Devil Inside est le titre de plusieurs œuvres :
 Devil Inside, une chanson du groupe australien INXS, sur l'album Kick sorti en 1987;
 Devil Inside, une chanson de l'artiste japonaise Hikaru Utada, sur l'album Exodus sorti en 2004.

 The Devil Inside, un jeu vidéo sorti en 2000;
 The Devil Inside'', un film d'épouvante américain sorti en 2012.